Champion of Champions 2016 – profesjonalny nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany zostanie w Ricoh Arena w Coventry, Anglia, w dniach 7-12 listopada 2016 roku.

Nagrody

Pieniężne 
 Zwycięzca: £100 000
 II miejsce: £50 000
 Półfinał: £25 000
 Ćwierćfinał: £10 000
 Runda 1: £7 500

 Pula nagród: £300 000

Gracze 
Poniżej lista 16 graczy zakwalifikowana do gry w turnieju

  Marco Fu wycofał się z turnieju (Zwycięzca Gibraltar Open 2015)

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 143, 112  John Higgins
 142, 135, 125, 107, 102  Ding Junhui
 132, 124, 111  Judd Trump
 132  Stuart Bingham
 130, 130, 124, 121, 109, 101  Ronnie O’Sullivan
 116, 109, 100  Mark Allen
 113, 101  Mark Selby
 103  Martin Gould

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Sport w Coventry
2016 w Anglii
2016 w sporcie
Nierankingowe turnieje snookerowe